Papaver cornudo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Glaucium corniculatum.
 El nombre común de la planta Glaucium flavum.